Nicecio o Nicetas puede hacer referencia a:

 San Nicecio de Besançon, obispo de Besançon (f. c. 610).
 San Nicetas de Apolonia, obispo de Apolonia (f. 733).
 San Nicecio de Lyon, obispo de Lyon (f. 573).
 San Nicetas de Medicio, hegúmeno (f. 824).
 San Nicecio de Vienne, obispo de Vienne (s. V).
 San Nicetas de Remesiana, obispo de Remesiana (f. c. 414).
 San Nicetas Godo, mártir (f. c. 370).
 San Nicecio de Tréveris, obispo de Tréveris (f. 561).
 Beato Nicetas Budka, primer obispo de Canadá (f. 1949).